Орчик — название географических объектов на Украине:

 Орчик — село в Зачепиловском районе Харьковской области.
 Орчик — река на территории Харьковской и Полтавской областей, приток Орели.

См. также 
 Малый Орчик — село в Зачепиловском районе Харьковской области.